Il singolare  dell'Open Sud de France 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Il detentore del titolo era Gaël Monfils ma è stato sconfitto in finale da Tomáš Berdych per 6-2, 4-6, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Tomáš Berdych (campione)
 Gilles Simon (semifinale)
 Gaël Monfils (finale)
 Richard Gasquet (quarti di finale)

  Feliciano López (secondo turno)
  Florian Mayer (secondo turno)
  Philipp Kohlschreiber (semifinale)
  Jarkko Nieminen (quarti di finale)

Qualificati 

  Maxime Teixeira (primo turno)
  Roberto Bautista-Agut (primo turno)

  Florent Serra (secondo turno)
  Marc Gicquel (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2012
ATP World Tour 2012